Gimpo est une ville de Corée du Sud.

 L'aéroport international de Gimpo est un aéroport à Séoul, Corée du Sud.